Corneşti több romániai település neve:

 Kurjantó, az Arad megyei Borossebes része
 Corneşti, Bákó megye
 Corneşti, Dâmboviţa megye
 Corneşti, Gorj megye
 Corneşti, Iaşi megye
 Magyarszarvaskend, Kolozs megye
 Sinfalva, Kolozs megye
 Sólyomtelke, Kolozs megye
 Somosfalva, Máramaros megye
 Somosd, Maros megye
 Sövényfalva, Maros megye
 Mezőzsadány, Temes megye